Városh — українське незалежне регіональне інтернет-видання про Закарпаття, специфіку регіону, культуру, людей, історії успіху, локальні бізнеси, заклади, місця для відпочинку, події та життя на Закарпатті. Станом на квітень 2013 року, щоденна відвідуваність сайту — близько 2500 осіб. Видання фінансується за грантові кошти та рекламу.

Назва 
Назва видання Varosh походить від  (місто), що в свою чергу є гунгаризмом від .

Мова видання 
Головною мовою видання є українська. Окремі матеріали виходять англійською, а також мовами країн-сусідів Закарпаття та національних меншин регіону — угорською, словацькою, румунською, чеською.

Історія 
Засновниками інтернет-видання Varosh є Росана та Дмитро Тужанські. Як стверджують автори сайту, ідея створення проєкту виникла у 2010 році. Первісно сайт позиціонувався як онлайн-путівник Закарпаттям та його містами, що висвітлює місцеві культуру, моду, людей, заклади харчування та відпочинку, події, мистецтво, подорожі тощо.  

14 лютого 2013 року стартував офіційний сайт проєкту.

17 лютого проєкт «Varosh» відмітив відомий книжковий дизайнер стронґовський на своєму сайті, а також інформаційне агентство ЗІК.

Проєкт «Varosh» виступив інформаційним партнером концертів De-Phazz та Dzidzio в Ужгороді.

У 2019 році відбулося перезавантаження видання у співпраці з Інститутом центральноєвропейської стратегії та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В рамках оновлення Varosh оновив концепцію та дизайн. Фокус видання змістився на тему реформ, євроінтеграції й транскордонної співпраці, важливих проблемах та пошуку їхнього рішення, стратегіях розвитку, критичному мисленні.

Події 

Varosh Talks — проєкт публічних дискусій, організованих виданням Varosh спільно з Інститутом центральноєвропейської стратегії. Перша серія дискусій відбулася протягом 2019—2020 років і складалась із 9 офлайн-подій на важливі теми: роль локальних медіа, волонтерство, мультикультурність, просування Закарпаття, майбутнє Криму та Закарпаття, туристичний потенціал регіону тощо. Окремі дискусії відбулися за участі запрошених спікерів Івана Міклоша та Сергія Притули. Також одна подія була присвячена презентації проєкту Re:Open Zakarpattia — форуму ідей та рішень для розвитку Закарпатської області.

Varosh Talks. Інтерв’ю — продовження проєкту публічних дискусій у 2021 році в умовах пандемії COVID-19 у форматі відеорозмов з лідерами думок, прогресивними підприємцями, істориками, стратегами, журналістами, митцями.

Головні редактори 

 (2012–2022) Росана Тужанська
 (з 2022) Ірина Сов'як

Автори 

Серед найвідоміших авторів-колумністів видання Varosh — письменник Андрій Любка, художник Олекса Манн, поет Петро Мідянка.

Оцінка 

За оцінкою медіаексперта Ігора Балинського, екс-керівника Школи журналістики УКУ, онлайн-журнал Varosh формує нову ідентичність і репутацію Закарпаття. Дотримуючись концептуальності та якості контенту, видання за кілька років стало одним з інструментів формування позитивного образу регіону.

Примітки

Посилання 
 
 Varosh на YouTube

Новинні сайти України
Українські сайти
Засновані в Україні 2012